Macri:
  (* 1931, București)
 Emil Macri (1927, Galați  1991), un general român de securitate
  (* 1959, Tandil)
 Panait Macri (1863, Găvănoasa  1932, București), un ziarist și publicist român originar din Basarabia

Nume de familie românești
Nume de familie spaniole